Mike Perry kan avse:

Mike Perry (musikproducent) (född 1983), svensk discjockey och musikproducent
Mike Perry (kampsportare) (född 1991), amerikansk MMA-utövare